La casa dello studente è istituita dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario, al fine di garantire alloggio a studenti fuori-sede con determinati requisiti soggettivi.
Case dello studente in varie località

Casa dello Studente (Genova)
Casa dello Studente (Firenze)
Casa dello Studente (Ferrara)